Annemiek van Vleuten – ciclista su strada, pistard e biker olandese
 Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken van Vleuten – politico olandese